На соревнованиях по лыжным гонкам на зимних Паралимпийских играх 1976 было разыграно 22 комплекта медалей, а также отдельно 3 золотых медали.

Медали по странам

Женщины

Эстафетная гонка 3х5 километров, A-B

Медали

Результаты

Участники

Индивидуальная гонка 10 километров, A

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, B

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, I

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, III

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, A

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, B

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, I

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, I

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, III

Медали

Результаты

Мужчины

Эстафетная гонка 3х10 километров, A-B

Медали

Результаты

Участники

Эстафетная гонка 3х10 километров, III-IV B

Медали

Результаты

Участники

Эстафетная гонка 3х5 километров, I-II

Медали

Результаты

Участники

Индивидуальная гонка 10 километров, I

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, II

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, III

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, IV B

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 15 километров, A

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 15 километров, B

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, A

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 10 километров, B

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, I

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, II

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, III

Медали

Результаты

Индивидуальная гонка 5 километров, IV B

Медали

Результаты

Страны 
В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие 15 стран из 16. Всего было 125 спортсменов, из них 24 женщины и 101 мужчина.
(в скобках дано количество спортсменов по странам; сначала количество женщин, потом мужчин, потом общее число)

Ссылки 
 Соревнования по лыжным гонкам на сайте Международного Паралимпийского комитета 

Зимние Паралимпийские игры 1976